Il Campionato europeo di baseball Under-18 è la massima competizione europea di baseball riservata agli atleti di età non superiore ai diciotto anni, ed è organizzato dalla CEB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

Under-18